Выражение «иностранный легион» может употребляться применительно к
 формирования периода античности
 Легион V «Алауда» — древнеримский легион, сформированный Цезарем из жителей Нарбонской Галлии. Кимврское слово allaid означает «иностранный». Первый римский легион, набранный не из граждан Рима и, вероятно, первый в мировой истории легион, называвшийся «иностранным»
 формирования периода новой и новейшей истории
 Британский иностранный легион (1854—1862)
 Испанский легион
 Французский иностранный легион
 Российско-Германский легион
 Германский иностранный легион — воинское соединение, созданное немецким командованием в 1943 году взамен расформированной «Голубой дивизии»
 Еврейский легион (1917—1919)

См. также 
 Интернациональный легион территориальной обороны Украины

Примечания